Kabamba ist der Familienname folgender Personen:
 Chalwe Kabamba, sambischer Fußballspieler
 Kalande Kabamba, sambischer Fußballspieler
 Musasa Kabamba (* 1982), sambischer Fußballspieler
 Stephen Kabamba (* 1991), sambischer Fußballspieler